Pojem Stanoviště má více významů:
 synonymum pro biotop, pojem z biologie
 stanoviště, přenesený význam tábořiště
 stanoviště taxíků, místo vyhrazené ve městech pro vozidla taxislužby
 stanoviště, odborný termín na dráze, místo výkonu služby železničáře
 stanoviště výhybkáře 
 stanoviště signalisty
 stanoviště strážníka trati
 stanoviště strážníka oddílu – stanoviště hláskaře či hradláře – hláskaře či hradláře
 Stanoviště (okres Brno-venkov), obec v okrese Brno-venkov
 Stanoviště (Mariánské Lázně), část města Mariánské Lázně v okrese Cheb

Externí odkazy